Yui Kamiji era la detentrice del titolo e ha difeso con successo il titolo sconfiggendo in finale Diede de Groot con il punteggio di 2–6, 6–0, 6–2.

Teste di serie 

  Yui Kamiji (campionessa)

  Diede de Groot (finale)

Tabellone

Note 

Open di Francia 2018